Dobre se poate referi la:

 Dobre, Lubusz, sat în Polonia
 Comuna Dobre, comună rurală în powiat Radziejów, voievodatul Cuiavia și Pomerania, Polonia
 Dobre Miasto, oraș în Voievodatul Varmia și Mazuria, Polonia
 Dobre, Baștanka, localitatea de reședință a comunei Dobre din raionul Baștanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina
 Comuna Dobre, Baștanka, comună în raionul Baștanka, regiunea Mîkolaiiv, Ucraina
 Dobre, Kamin-Kașîrskîi, comună în raionul Kamin-Kașîrskîi, regiunea Volînia, Ucraina
 Dobre (Dobre), Simferopol, localitatea de reședință a comunei Dobre din raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina
 Comuna Dobre, Simferopol, comună în raionul Simferopol, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina
 Dobre, Vilșanka, comună în raionul Vilșanka, regiunea Kirovohrad, Ucraina
 Râul Valea lui Dobre

Prenume 
 Dobre Paraschiv, general român

Nume de familie 
 Adrian-Florin Dobre (n. 1976), politician român
 Alex Dobre (n. 1998), fotbalist român
 Anișoara Dobre-Bălan (n. 1966), canotoare română
 Aurelia Dobre (n. 1972), antrenoare, coregrafă și gimnastă română
 Bănică Dobre (1908-1939), un om politic român, comandant legionar și scriitor
 Ciprian Dobre (n. 1971), politician român
 Cornel Dobre (n. 1975), fotbalist român
 Cristina Elena Dobre (n. 1972), politician român
 Dănuț Dobre (n. 1967), canotor român
 Estera Dobre (n. 1987), sportivă română
 Geo Dobre (n. 1954), actor român
 Gheorghe Dobre (n. 1948), politician român
 Gheorghe Dobre (general) (1885-1959), general român
 Ilie Dobre (n. 1953), comentator sportiv de radio și scriitor român
 Ioan Dobre (1875-1928), deputat în Marea Adunare Națională
 Leonard Dobre (n. 1992), fotbalist român
 Lucian Dobre (n. 1978), fotbalist român
 Mircea-Titus Dobre (n. 1978), deputat român
 Raul Dobre (n. 1996), bober român
 Traian Dobre (n. 1947), politician român
 Victor Paul Dobre (n. 1952), om politic român

Altele 
 Dobrețu
 Dobrenaș, curs de apă, afluent al râului Dobreanu
 Dobrepolje, comună din Slovenia
 Dobre Miasto, oraș în Polonia

Vezi și 
 Dobreni (dezambiguizare)
 Dobrești (dezambiguizare)
 Dobreanu (dezambiguizare)
 Dobrescu (nume de familie)

 Dobra (dezambiguizare)
 Dobrin (dezambiguizare)
 Dobrogea (dezambiguizare)
 Dobrotești (dezambiguizare)
 Dobrușa (dezambiguizare)

 Dobrzyń (dezambiguizare)